

Patronymes 
Le nom de Moulton est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique de prénom) :
 Alex Moulton (1920-2012), un ingénieur britannique en mécanique ;
 Alycia Moulton (1961 -), une joueuse de tennis américaine, professionnelle de 1978 à 1988 ;
 Charles Robert Moulton (1884-1949), un chimiste américain ;
 Dudley Moulton (1878-1951), un entomologiste américain, spécialiste des thysanoptères ;
 Fay Moulton (1876-1945), un ancien athlète américain ;
 Forest Ray Moulton (1872-1952), un astronome américain ;
 John Fletcher Moulton (1844-1921), homme politique anglais de l’Époque édouardienne.
 Thomas T. Moulton (1896-1967), un ingénieur du son américain ;
 Tom Moulton (1940-), un DJ, producteur et arrangeur de musique.

Le nom Moulton est aussi une partie du nom composé de :
 Edward Moulton-Barrett (1785-1857), le père de la poétesse britannique Elizabeth Barrett Browning ;
 Oliver Moulton Hyde (1804-1870), un homme d'affaires, manufacturier et politicien américain ;
 William Moulton Marston (1893-1947), un psychologue et écrivain américain.

Prénom

Toponymes 

 Moulton, une localité du Cheshire ;
 Moulton, une localité du Glamorgan ;
 , une localité du Lincolnshire, où se trouve le  ;
 , une localité du Northamptonshire ;
 , une localité du Yorkshire du Nord, où se trouve le , un manoir du  ;
 , une localité du Suffolk ;

 Moulton, une ville de l’Alabama ;
 Moulton, une ville de l’Iowa ;
 , une ville de l’Ohio ;
 Moulton est une ville du Texas ;

autres
 mont Moulton, un mont volcanique de l’Antarctique ;
 Moulton, un cratère d'impact situé sur la face cachée de la Lune.

Mathématiques 
 Plan de Moulton, en géométrie

Patronyme anglais